2. division i ishockey 1979-80 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1979-80, og den havde deltagelse af seks hold, der først spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold, hvorefter de fire bedste hold gik videre til slutspillet, hvor holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division i 1980-81.

Turneringen blev vundet af Frederikshavn IK, som dermed rykkede op i 1. division igen efter blot én sæson i 2. division. Frederikshavn IK havde vundet grundspillet foran Gladsaxe SF, men i finalen mødte vendelboerne HIK, der var blevet nr. 3 i grundspillet, og som havde ekspederet Gladsaxe ud i semifinalerne med 2-0 i kampe. Finaleserien blev spillet bedst af tre kampe, og da de to hold begge vandt en af de to første kampe, blev serien afgjort i den tredje kamp, der blev afviklet på neutral bane i Aarhus. 

Den tredje og afgørende kamp endte imidlertid 4-4 efter ordinær spilletid, og derfor måtte man ty til sudden death for at finde en vinder. Det afgørende mål blev scoret efter otte minutter og 54 sekunders spil af den forlængede spilletid, hvor Craig Chapman blev den store helt for Frederikshavn, som dermed sikrede sig sejren på 5-4, og dermed vandt finaleserien med 2-1 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De seks deltagende hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, og holdenes blev parret i to semifinaleopgør ud fra deres placering i grundspillet, således at vinderen mødte nr. 4 i den ene semifinale, mens grundspillets nr. 2 og 3 tørnede sammen i det andet opgør. De to vindere af semifinalerne gik videre til finalen, hvor holdene spillede om én oprykningsplads til 1. division.

Alle opgørene blev spillet bedst af tre kampe, og det lavest rangerede hold havde hjemmebane i den første kamp, mens det højst rangerede hold havde hjemmebane i seriens anden kamp. En evt. tredje kamp blev afviklet på neutral bane. Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death.

Semifinaler

Finale 

Den tredje og afgørende finalekamp blev spillet på neutral bane i Aarhus Skøjtehal.

Se også 
 1. division i ishockey 1979-80

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 3. marts, 7. marts, 10. marts, 14. marts, 17. marts, 24. marts, 28. marts, 3. april 1980
 Henning Jensen, Jesper Mejer Christensen: 50 års jubilæum på is – 50 års historie fra Frederikshavn Isstadion (Forlaget Historie ApS, 2014)

Noter 

1979-80
Ishockey i 1979
Ishockey i 1980